

Geografia 
 Tauro – catena montuosa della Turchia
 Tauro – montagna nella Catena del Lagorai, in Italia

Persone 
 Flavio Tauro – console romano nel 361
 Flavio Tauro – console romano nel 428
 Lucio Petronio Tauro Volusiano – generale e politico dell'Impero romano
 Tito Statilio Tauro – generale e consul suffectus dell'Impero romano
 Tauro Clementino Armonio Clementino – politico dell'Impero romano d'Oriente
 Rutilio Tauro Emiliano Palladio – autore di opere di agricoltura (floruit IV secolo)

Altro 
 Anahuac Tauro – aereo agricolo

Mitologia 
 Tauro – personaggio mitologico, figlio di Neleo e di Clori